Egbert Van Alstyne
Van Alstyne (Texas)

Desambiguação